Tuya peut désigner :
 un tuya, un type de montagne d'origine volcanique ;
 le champ volcanique de Tuya, une région volcanique en Colombie-Britannique au Canada ;
 le lac Tuya, un lac de Colombie-Britannique au Canada.

Voir aussi 
 Thuya, un genre de conifère
 Le Mariage de Tuya